

Geografia

Austria 
 Sankt Wolfgang – frazione di Obdach, comune nel distretto di Murtal (Stiria)
 Sankt Wolfgang – frazione di Aigen-Schlägl, comune nel distretto di Rohrbach (Alta Austria)
 Sankt Wolfgang – ex comune ora frazione di Weitra, comune nel distretto di Gmünd (Bassa Austria)
 Sankt Wolfgang im Salzkammergut – comune nel distretto di Gmunden (Alta Austria)
 Sankt Wolfgang-Kienberg – ex comune ora frazione di Obdach, comune nel distretto di Murtal (Stiria)

Germania 
 Sankt Wolfgang – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Sankt Wolfgang – frazione di Essenbach, comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)

Svizzera 
 Sankt Wolfgang – frazione del comune di Hünenberg (Canton Zugo)

Pagine correlate 
 San Volfango di Ratisbona (924-994) – vescovo tedesco